Incisivosaurus gauthieri — вид дрібних, ймовірно, рослиноїдних тероподних динозаврів з раннього крейдяного періоду на території сучасної Азії. Скам'янілі рештки динозавра знайдені неподалік міста Бейпяо на заході провінції Ляонін у Китаї.

Назва 
Назва роду Incisivosaurus перекладається як «ящер із різцями». Вид gauthieri названий на честь доктора Жака Готьє, піонера філогенетичного методу класифікації.

Опис 
Цей вид сягав розміру індика. Він був завдовжки до одного метра та важив близько 4 кг. Відомий череп сягає приблизно 10 см завдовжки, зберігає найповніший зубний ряд, відомий для будь-якого представника овірапторозаврів. Наявність зубів вказує на примітивність виду, бо прогресивніші овіраптори мали беззубий рот. Зуби за будовою нагадували різці гризунів і призначені, ймовірно, для живлення насінням хвойних і інших твердих рослин і частин рослин. У районі шлунка знайдено кілька камінчиків, що відігравали роль гастролітів для кращого травлення.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує місце виду у межах Oviraptorosauria

Примітки 

Тероподи
Динозаври Азії
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2002